Кубок чемпионов 1985 — двадцать восьмой розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира Европы среди мужских команд, в котором приняло участие 25 команд. Финал прошёл в Пирее 3 апреля 1985 года, титул сильнейшего впервые завоевала «Цибона».

Квалификация

Первый раунд

Второй раунд

Третий этап

Группа

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Risultati su linguasport.com

Евролига
1984 год в баскетболе
1985 год в баскетболе